Engelmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Engelmann
 Wolf-Eberhard Engelmann